Trzeciak ist ein Begriff der polnischen Sprache.

 Trzeciak (Münze) bezeichnet eine polnische Münze („Dreier“).

Er ist auch der Name folgender Personen:

 Georg Trzeciak (1886–1968), deutscher Politiker (NSDAP)
 Jacek Trzeciak (* 1971), polnischer Fußballspieler
 Józef Trzeciak (1910–1942), polnischer Zwangsarbeiter und NS-Opfer
 Mirosław Trzeciak (* 1968), polnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Trzeciaki